Каролін Гарсія була чинною чемпіонкою, але вирішила не захищати свій титул, а натомість взяти участь у півфіналі тогорічного Кубка Федерації.

Тельяна Перейра виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Ярослава Шведова з рахунком 7–6(7–2), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2015